Bürgler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Bürgler (* 1936), Schweizer Künstler
 Bernhard Bürgler (* 1960), österreichischer Jesuit
 Dario Bürgler (* 1987), Schweizer Eishockeyspieler
 Jakob Bürgler (* 1967), österreichischer römisch-katholischer Priester
 Karl Bürgler (* 1943), Schweizer Ordensgeistlicher, Missionar und Bischof
 Stephan Bürgler (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Bürgler (* 1960), Schweizer Skirennläufer

 Urs Bürgler (* 1971), Schweizer Ringer
 Werner Bürgler (* 1960), österreichischer Fußballspieler